Snorklarna (originaltitel Snorks) är en amerikansk animerad TV-serie från Hanna-Barbera och Freddy Monnickendam.

Avsnitt

Säsong 1 
 Journey To the Source / Vandal Scandal
 Hooked on a Felling/ The New Neighbors
 Das Boot  / Which Snork Snitched
 Allstar's All-Star Band / Snorkymania
 A Snorking We Will Go/ Now You Seahorse, Now You Don't
 Snork Dance / Snork Marks the Spot
 Junior's Secret / The Big Scoop
 The Blue Coral Necklace / Up, Up and A Wave
 Snorkin Surf Party / The Snorkness Monster
 A Snork on the Wild Side / Allstar's Double Trouble
 Fine Fettered Friends / Time Out for Sissies
 Me Jo-Jo, You Daffney / The Old Shell Game
 The King of Kelp/ Whale Tales

Säsong 2 
 Snorkitis is Nothing to Sneeze At / The Whole Toot and Nothing But the Toot
 Chickens of the Sea / Never Cry Wolf-fish
 A Hard Day's Snork / Learn to Love Your Snork
 Allstar's Freshwater Adventure / Dr. Strangesnork
 It's Just a Matter of Slime / Water Friends For?
 Junior's Octopuppy / The Shape of Snorks To Come
 Casey and the Doubleheader / The Ugly Yuckfish
 Gills Just Want to Have Fun / Guess What's Coming to Dinner
 A Sign of the Tides / The Littlest Mermaid
 I Squid You Not / The Backwards Snork

Säsong 3 
 All's Whale that Ends Whale / Allstar's Last Hour
 A Willie Scary Shalloween / Sea Shore Sideshow
 Freeze Save our Town / Snip and Snap
 Junior's Empire / The Golden Dolphin
 It's Always Darkest Before the Snork / The Sand Witch
 The Shady Shadow / Tooter Loves Tadah
 Daffney's Ransom / Salmon Chanted Evening
 Casey in Sandland / Reefberry Madness
 A Farewell of Arms / Mummy Snorkest
 Jo-Jo in Control / The Day the Ocean Stood Still
 Chills, Drills and Spills / The Longest Shortcut
 Taming of the Snork / Willie & Smallstar's Big Adventure
 A Snork in a Gilded Cage / The Snorkshire Spooking

Säsong 4 
 Daffney's Not so Great Escape / Willie's Best Fiend
 Day of the Juniors / Dr. Strangsnork's Bomb
 A Starfish is Born / Ooze Got the Snorks
 The Silly Snorkasaurus / Who's Who?
 Battle of the Gadgets / Little Lord Occy
 Junior's Fuelish Kelp Rush / The Boo Lagoon
 How the Snork was Won / In Junior's Image
 Robosnork
 Summer and Snork
 Allstar's Odyssey
 In Greed we Trust
 Jaws Says the Word
 Prehissnorkic
 Rhyme and Punishment
 The Wizard of Ice
 Big City Snorks
 Nightmare on Snorkstreet
 Robin Snork
 Snorkerella
 Snork Ahoy
 The Daring Young Snork on the Flying Trapeze
 Oh Brother!
 The Story Circle
 I'll Be Senior
 The Day They Fixed Junior Wetworth
 The First Snork in Space
 Wish or Wish Out
 All That Glitters is Not Goldfish
 My Dinner with Allstar

Se även 
Lista över Hanna-Barbera Productions tecknade TV-serier

Amerikanska animerade TV-serier från 1980-talet
TV-seriestarter 1984
TV-serieavslutningar 1988
Engelskspråkiga TV-serier